Мазунов Андрій В'ячеславович (* 1967) — радянський та російський тенісист, майстер спорту СРСР міжнародного класу.
 Мазунов Віктор Олександрович (1942—2011) — член-кореспондент АН Республіки Башкортостан, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Мазунов Дмитро В'ячеславович (* 1971) — радянський та російський тенісист, багаторазовий призер Чемпіонатів Європи, чемпіон світу.
 Мазунов Мунір Хасанович (1918—1987) — татарський журналіст, перекладач та поет.
 Мазунов Руслан Олександрович (1979—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.